São João Batista do Glória kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São João Batista do Glória (ort), Minas Gerais, 
 São João Batista do Glória (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar